Kiss Ádám (1618–1671) evangélikus lelkész
 Kiss Ádám (1795–1838) református lelkész
 Kiss Ádám (1942) fizikus
 Kiss Ádám (1985) humorista